Бригинцы — название населённых пунктов.

Украина 
 Бригинцы — село в Бобровицком районе Черниговской области.
 Бригинцы — село в Козелецком районе Черниговской области.